Pyrenochium är ett släkte av svampar. Pyrenochium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyrenochium